

Presentación previa 
Yaraslav Shyla y Andrei Vasilevski eran ellos defensores del título, Andrei Vasilevski decidió no participar este año.

Toshihide Matsui y Vishnu Vardhan ganaron el título tras derrotar en la final Evgeny Karlovskiy y Evgeny Tyurnev.

Cabeza de serie

 ' Toshihide Matsui /  Vishnu Vardhan (Campeones)
  Vladyslav Manafov /  Yaraslav Shyla (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Alexander Kudryavtsev /  Saketh Myneni ''(Primera ronda)
  Timur Khabibulin /  Dzmitry Zhyrmont ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

President's Cup 2017